Agostino Spinola ist der Name folgender Personen:

* Agostino Spinola (Kardinal) (um 1480–1537), italienischer Kardinal
 Agostino Spinola (Doge) (1624–1692), Doge von Genua